Юрий Августович Шульте (17.07.1910 — 18.08.1995) — учёный-металлург, лауреат Ленинской премии.

Выпускник Днепропетровского металлургического института 1931 года.

Трудовая деятельность:
 1931—1941 плавильный мастер, обер-мастер, начальник смены, зам. начальника цеха на заводе «Запорожсталь»
 1941—1945 зам. начальника электросталеплавильного цеха на Кузнецком металлургическом комбинате
 1945—1947 начальник центральной лаборатории завода «Днепроспецсталь»
 1947—1987 зав. кафедрой «Машины и технология литейного производства», декан факультета (1948—1956), проректор по научной работе (1956—1974) Запорожского машиностроительного института. С 1967 года научный руководитель Лаборатории износостойких и хладостойких сталей и сплавов.

Автор более 50 авторских свидетельств и 4 монографий.

Кандидат технических наук (1946), доцент (1947), доктор технических наук (1955), профессор (1956).

Член-корреспондент АН УССР (1969).

Лауреат Ленинской премии 1963 года. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (в том числе 16.07.1980), орденом «Знак Почёта», медалями.

Примечания

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1964 год.
 Юрий Августович Шульте (К 100-летию со дня рождения). Литейное производство № 7 2010. https://web.archive.org/web/20160304081407/http://angara.biz.ua/litejnoe-proizvodstvo/2010/LP_%E2%84%967_2010.pdf
 Шульте Юрій Августович

Деканы
Преподаватели Запорожского технического университета